Det finns flera personer med namnet Aleksandr Oparin:

 Aleksandr Oparin (1894—1980), sovjetisk biokemist 
 Aleksandr Oparin (1948-1982), sovjetisk militär
 Aleksandr Oparin (född 1982), rysk bandyspelare